Belen of Belén kan verwijzen naar:
 Belén de Escobar,  een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Belén (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
 Belén (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca
 Belén (Boyacá), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 Belén (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
 Belén (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Heredia
 Belén (Lempira), een gemeente in het Hondurese departement Lempira
 Belén Gualcho, een gemeente in het Hondurese departement Ocotepeque
 Belén (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Rivas
 Belen (district), een district van de Turkse provincie Hatay
 Belen (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Belen (mens), personage uit fictieve continent Midden-aarde